Wagoner é o nome de várias localidades nos Estados Unidos:

 Wagoner (Indiana)
 Wagoner (Oklahoma)
 Wagoner (Virgínia Ocidental)	

Desambiguações de topônimos